Accame ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolás C. Accame (1880–1963), argentinischer Botschafter
 Vincenzo Accame (1932–1999), italienischer Dichter